Бара де Каоакан има више значења:

 Бара де Каоакан (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бара де Каоакан, Ел Чикал (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику